O número de parlamentares do Brasil por ano de eleição é uma relação da composição numérica de eleitos ao Congresso Nacional do Brasil, às Assembleias Legislativas e à Câmara Legislativa do Distrito Federal por unidade federativa.

A composição das bancadas sofreu a influência das alterações geopolíticas no Brasil após o fim do Estado Novo seja com a elevação de alguns territórios federais à condição de estados e a extinção de outros, a fusão da Guanabara ao Rio de Janeiro, a concessão de representação política ao Distrito Federal e a criação dos estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Senadores eleitos
Houve consulta à página oficial do Senado Federal e também ao Tribunal Superior Eleitoral. Cabe mencionar que a natureza da respectiva casa renovar sua representação em um e dois terços a cada quatro anos e a mesma, por representar a federação, deve ter o mesmo número de senadores para cada estado e o Distrito Federal.

Deputados federais eleitos
Além da Câmara dos Deputados foram consultados também os arquivos do Tribunal Superior Eleitoral. Estão tabelados o número de deputados federais do Brasil por ano de eleição desde o fim do Estado Novo em 1945.

Deputados estaduais eleitos
O cálculo mais frequente na definição das bancadas assevera que o número de deputados estaduais corresponde ao triplo de deputados federais e, atingido o número de trinta e seis, serão acrescidas tantas quantas fossem as cadeiras acima de doze.

Deputados federais
Poder Legislativo do Brasil